Mezzagosto ima više značenja:
 Mezzagosto, Latina
 Mezzagosto, Messina